HMS Dorsetshire, ha sido el nombre ultiliado por tres buques de la Royal Navy en honor al histórico condado de Dorsetshire: 
 fue un navío de línea de tercera clase armado con 80 cañones botado en 1694, reconstruido en 1712, y vendido en 1749.
 fue un navío de línea de tercera clase armado con 70 cañones botado en 1757 y deguazado en 1775.
 fue un crucero pesado de clase County botado en 1929 y hundido en 1942.

Nombres de buques británicos